Alexandris ist der Familienname folgender Personen:

 Alekos Alexandris (* 1968), griechischer Fußballspieler
 Bernardinus de Alexandris, römischer Kammernotar
 Evangelos Alexandris (* 1951), griechischer Basketballspieler -trainer
 Panagiotis Alexandris (* 1949), griechischer Skirennläufer